Remetea ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Remetea (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Remetea (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Remetea (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita 
 Remetea (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Remetea Chioarului, Gemeinde im Kreis Maramureș
 Remetea-Luncă, Dorf im Kreis Timiș
 Remetea Mare, Gemeinde im Kreis Timiș
 Remetea Mică, Dorf im Kreis Timiș
 Remetea Oașului, Dorf im Kreis Satu Mare
 Remetea-Pogănici, Dorf im Kreis Caraș-Severin